Сен-Перре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ренна, 50 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 450 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1182,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Перре на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Сен-Перре
 [ Розташування муніципалітету Сен-Перре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан